ou « Fabriqué en France » est une mention apposée sur certains produits pour en indiquer l'origine.

Cette expression peut aussi désigner :
 Made in France, album de Mireille Mathieu (1967) ;
 Made in France, chanson de Mireille Mathieu (1985) ;
 Made in France, album de Jeanne Mas (2012) ;
 Made in France, film de Nicolas Boukhrief (2015) ;
 Made in France, compilation de Mireille Mathieu (2017).